El término Egaña hace referencia a:

Apellidos
Egaña, un apellido de origen vasco.

Andrés Egaña, publicista chileno.
Fernando Pardo-Manuel de Villena y Egaña, Marqués de España.
Ignacio Pardo-Manuel de Villena y Egaña, Marqués de España.
José Aramendi Egaña, pelotari español.
José Luis Cea Egaña, abogado chileno.
Juan Egaña, político chileno.
Juan Egaña Fabres, político chileno.
Manuel Egaña, economista y ministro venezolano.
Mariano Egaña, constitucionalista chileno.
Pedro Egaña, empresario español.
Rodrigo Egaña, político chileno.

Lugares
Plaza Egaña
Plaza Egaña (estación)
Estación Egaña estación del ferrocarril Roca en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Egaña, localidad uruguaya del departamento de Soriano.
Egaña (Filipinas), barrio filipino en el pueblo de Sibalom en la provincia de Antique, Filipinas.

Centros educativos
Universidad Mariano Egaña